

Cinema
Romola  – film del 1911 diretto da Mario Caserini
Romola  – film del 1924 diretto da Henry King

Letteratura
Romola  – romanzo di George Eliot del 1863

Onomastica
Romola  – forma femminile del nome proprio di persona italiano Romolo

Altri progetti